Змагання з плавання на дистанції 800 метрів вільним стилем серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 4 (попередні запливи) і 5 серпня (фінал).

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів о 10:30.

Фінал

Фінал відбувся о 18:58.

Примітки 

800 метрів вільним стилем (чоловіки)
Чемпіонати світу з водних видів спорту